

Cinema
Óscar - prêmio anual de cinema entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos Estados Unidos.
The Oscar - um filme norte-americano de 1966.
Oscar - um filme francês, de 1967.
Oscar - filme com Sylvester Stallone, de 1991.

Outros
Oscar & Friends - série animada de T.V. da Nova Zelândia.
Lady Oscar - mangá japonês de 1979 (Berusaiyu no bara)

Outros
 Oscar - figura da mitologia céltica da Irlanda.
 Oscar the Grouch - personagem muppet do programa Sesame Street (Vila sésamo)
 Oscar - nome de um gato com dons premonitórios.
 OScar (open source car) - projecto para um automóvel segundo os princípios open source.
 Oscar - nome popular de peixes da espécie Astronotus ocellatus.
 OSCAR - sigla de Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio.
 OSCAR, um protocolo de redes para mensageiros instantâneos
 Open Source Cluster Application Resources, um software para sistema distribuído de computação

Desambiguações de antropônimos